Белые акулы
 Белые акулы () — род из семейства сельдевых акул (Lamnidae).
 «Белые акулы» — регбийный клуб из города Иваново.